Ел Аламито има више значења:

 Ел Аламито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Аламито (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Аламито (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Аламито (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламито (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламито (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламито (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламито (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламито (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламито (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламито (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламито (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламито (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламито (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламито (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламито, Лос Тубос (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламито (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламито (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аламито (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аламито (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аламито (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аламито (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аламито (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аламито (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Аламито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Аламито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Аламито (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Аламито (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламито (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламито (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламито (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламито (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламито (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламито (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламито, Кампо ел Чале (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламито, Фундидора (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламито (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламито (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламито (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламито (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламито (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламито (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламито (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Аламито (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Аламито (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Аламито, Ранчо ла Каретера (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Аламито (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику